24 horas: Red Biobío es la sede regional de Televisión Nacional de Chile en la Región del Biobío. Posee dos ediciones, las que se transmiten de lunes a viernes desde el estudio central de la señal regional en Talcahuano, también se emite los sábados La entrevista del sábado conducido por el periodista y editor regional Óscar Jara, sus periodistas son parte del programa nacional Chile conectado, también de reportajes enviados al canal de noticias de TVN 24 Horas (Chile) e incluso posee una página web en las que se puede apreciar sus contenidos .

24 horas Red Biobío al día 
La edición de mediodía del noticiero regional se transmite de lunes a viernes, de 14:30 a 14:50 , inserto dentro de la edición nacional de 24 horas al día. Es conducido por Óscar Jara, y en ella se da repaso a los acontecimientos ocurridos en la noche del día anterior y la mañana.

24 horas Red Biobío central 
Se emite inserto dentro de la edición nacional de 24 horas central, de lunes a viernes de 22:05 a 22:35. Es conducido por Consuelo Sotomayor, y en él se resumen las informaciones regionales acontecidas durante la jornada. Además en "La entrevista del sábado" se realizan entrevistas a destacadas personalidades de la Región del Biobío.

Asimismo, emite esporádicamente algunas veces fragmentos del segmento deportivo de la edición nacional de 24 horas.

Conductores 
 Federico Ramírez - Edición central (1990-2005)
 Alejandra Gouet -  Edición al día y La entrevista del sábado (2006-2011)
 Lorena Bravo - Edición central (2005-2011)
 Consuelo Sotomayor - Edición central (2016-actualidad)
 Verónica Moscoso - En general (2000-2010)
 Oscar Jara - Edición al día y La entrevista del sábado (2008-actualidad)

Periodistas 
 Marcela Abusleme (1994-1996)
 Alejandra Gouet (1995-2011)
 Beatriz Seguel (1995-1997)
 Verónica Moscoso (1999-2010)
 Mónica Reyes (2000-2003)
 David Yáñez (200?-presente)
 Ivonne Pino (2001-2011)
 Carolina Alcayaga (2005-2006)
 Lorena Bravo (2005-2011)
 Francisca Iob (2006-2009) (2012-2015)
 Anwar Farran (2007-2008)
 Francisco Moreno (2008-2012)
 Oscar Jara (2008-presente)
 Ximena Perone (2011-2016)
 Isidora Schaub (2011-2012)
 Fidel Soto (2011-2013)
 Bárbara Andrade (2011-presente)
 Consuelo Sotomayor (2012-presente)
 Williams Gómez  (2012-2015)
 Rodrigo Guzmán (2016-2018)
 Consuelo Cura (2017-2019)
 Cory Gómez (2020-presente)

Véase también 
 24 horas (noticiero chileno)
 Región del Biobío
 Televisión Nacional de Chile
 Teletrece Concepción

Programas informativos de televisión de Chile